An Occurrence at Owl Creek Bridge peut désigner :
 An Occurrence at Owl Creek Bridge (en français, Ce qui se passa sur le pont de Owl Creek), le titre original d'une nouvelle de l'écrivain américain Ambrose Bierce, (1890) ;
 An Occurrence at Owl Creek Bridge (en français, La Rivière du hibou), le titre anglais d'un court métrage français de Robert Enrico (1962).